L'Entente pongiste isséenne est un club français de tennis de table situé à Issy-les-Moulineaux. Créé en 1987, le club a gravi rapidement les échelons pour atteindre le haut niveau en 1996 avec l'équipe masculine. 
L'équipe masculine dispute aujourd'hui la Pro A et l'équipe féminine vient de monter pour la première fois de son histoire en Pro B.
Le club a organisé les demi-finales de la TT Intercup en 2002 et 2006.

Effectif Pro Dames 2021-2022 

  Yanan Wang  chinoise
  Laura Pfefer 
  Isa Cok 
  Perrine Laurent

Effectif Pro B Messieurs 2021-2022 

  Marcos Madrid  mexicain
  Remi Menand 
  Kevin Rivoal 
  Alexis Douin

Bilan par saison

Équipe masculine

Équipe féminine

Palmarès 
  au Challenge National Bernard Jeu 2010

Équipe masculine 
 Championnat de France de Deuxième division
 Champion de France de Nationale 1 en 1995
 Vice-champion de Nationale 1 en 2000 et 2002 puis de Pro B en 2006, 2009 et 2012
 TT Intercup 
 Vainqueur en 1995
 Finaliste en 1999, 2001 et 2010.

  de finale de la Coupe d'Europe Nancy-Evans en 1998.

Équipe Féminine 
 Championne de France de Pro B (2e division nationale) en 2018
Championne de France de Nationale 2 ( nationale) en 2010
 Elles terminent  en première phase de Nationale 1 en 2010-2011

Références

Voir aussi

Lien externe 
 Site internet de l'EP isséenne

Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux